Ščurek je lahko:
 predstavnik ščurkov
 severno-primorski narečni izraz za murna
 Ščurek (priimek)
 Ščurek (vinarstvo) iz Goriških Brd

Glej tudi 
 Ščurki (razločitev)